Moliner est un nom d'origine catalane qui désigne celui qui « s'occupe d'un moulin ». Moulins à vocation artisanale ou industrielle, comme ceux des forges catalanes (appelées molines). Il se prononce //.

Patronymes 
 Jacques Moliner (1967-), joueur de rugby à XIII français ;
 Josep Viader i Moliner (1917-2012), musicien, compositeur, instrumentiste et pédagogue catalan ;
 Josep Montanyès i Moliner (1937-2002), réalisateur et metteur en scène espagnol ;
 María Moliner (1900-1981), bibliothécaire et lexicographe espagnole ;

Divers 
 Moliner-Vereco a été un des noms de l'équipe cycliste Amaya Seguros.

Homonymie de patronyme